est un mot anglais signifiant l'espèce animale « méduse ». Il peut faire référence à :

Cinéma 

 , film japonais de Kiyoshi Kurosawa, sorti en 2003 ;
 , titre anglais des Méduses (), film israélien d'Etgar Keret et Shira Geffen, sorti en 2007 ;
 , film japonais de Shūsuke Kaneko, sorti en 2013.
 Jellyfish, film britannique réalisé par James Gardner, sorti en 2018.

Musique 

 , groupe américain créé en 1990.

Divers 

 , nom anglais du Lac aux Méduses.